Сегунда 1986/1987 () — 56-й сезон Второго дивизиона Испании по футболу с момента его создания. Сезон стартовал 31 августа 1986 года и закончился 21 июня 1987 года. В чемпионате приняли участие 18 команд.

Клубы-участники

Первый этап

Результаты матчей

Второй этап

Группа A1 на выход в Примеру

Группа A2 на выход в Примеру

Группа B на вылет

Ссылки 
 на lafutbolteca.com 

1986/1987
Испания
Испания
Спорт в Испании в 1986 году
Спорт в Испании в 1987 году